IAA — аббревиатура. Может обозначать:

 Франкфуртский автосалон ()
 Управление древностей Израиля ()
 Международная рекламная ассоциация ()
 Intel Application Accelerator

IAA Telegram chat
https://t.me/groupIAA_Spb